

Patronyme 

 Jean-Pierre Norblin de La Gourdaine (1745-1830), peintre français naturalisé polonais ;
 Alexandre-Jean-Constantin Norblin (1777-1828), son fils, sculpteur  et fondeur français ;
 Louis Norblin (1781-1854), son frère, musicien français ;
 Sébastien Norblin (1796-1884), son demi-frère, peintre français.